Сезон 2002/2003 стал для Челси 89-м, 11-м подряд в Английской Премьер-лиге и 97-м со дня основания клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

1.000.000

Зима 

0

Общие убытки:500.000

Общая прибыль:1.000.000

Разница:500.000

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2002